EXPL steht für:
 MD Helicopters Explorer, amerikanischer Hubschraubertyp

Expl. steht für:
 Exemplar

Abkürzung